Вадим Сергеевич Червов (; , Ярославль — ) — украинский виолончелист русского происхождения. Заслуженный артист Украины.

Биография 
Родился 25 декабря 1930 года в Ярославле.

Музыкальное образование получил в Московской консерватории (1947—1952) в классе Г. С. Козолупова и М. Л. Ростроповича (педагогическая практика).

Более 40 лет преподаватель, более 30 лет заведующий кафедрой струнно-смычковых инструментов НМАУ им. Чайковского, профессор. Играл в составе трио с  (фортепиано) и Алексеем Гороховым (скрипка).

Награды 
 Заслуженный артист Украины

Источники 
 Компаньон online

Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Киевской консерватории
Академические музыканты Украины
Академические музыканты СССР